Дубняки:

Белоруссия 
 Брестская область
 Дубняки — деревня в Ганцевичском районе;
 Витебская область
 Дубняки — деревня в Полоцком районе;
 Гомельская область
 Дубняки — деревня в Калинковичском районе;

Россия 
 Дубняки — деревня в Куньинском районе Псковской области, Ущицкая волость

Украина 
 Дубняки — село в Сарненском районе, Ровненская область;
 Дубняки — прежнее (до 1991 года) название села Дубки в Сарненском районе, Ровненская область.